Historisme (architectuur): architectonische stroming
Historisme (geschiedschrijving): 19e-eeuwse stroming in de geschiedschrijving